Le championnat du monde de snooker à six billes rouges 2017 est un tournoi de snooker à six billes comptant pour la saison 2017-2018 et se classant parmi les évènements alternatifs (variant-ranking). Le tournoi existe depuis 2008 et se tient chaque année à Bangkok en Thaïlande.

Le tenant du titre de la compétition est le Chinois Ding Junhui. Il avait battu en finale l'anglais Stuart Bingham sur le score de 8-7. Lors de cette édition, le Gallois Mark J Williams s'impose en finale contre Thepchaiya Un-Nooh 8 frames à 2.

Dotations 
Répartition des prix :
 Vainqueur :  Mdh
 Finaliste :  baht
 Demi-finalistes :  baht
 Quarts de finalistes :  baht
 Seizième de finalistes :  baht
 Troisièmes des groupes :  baht
 Premiers tours :  baht
Dotation totale :  baht

Phase de groupes 
Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifient pour les  tours. Les rencontres se sont disputés au meilleur des 9 manches.

Groupe A 

 Ding Junhui 1–5 Noppon Saengkham

 Lyu Haotian 2–5 Tom Ford

 Noppon Saengkham 5–4 Tom Ford

 Ding Junhui 5–3 Lyu Haotian

 Ding Junhui 5–2 Tom Ford

 Noppon Saengkham 5–1 Lyu Haotian

Groupe B 

 Anthony McGill 5–4 Passakorn Suwannawat

 Muhammad Sajjad 0–5 Ryan Day

 Passakorn Suwannawat 5–2 Ryan Day

 Anthony McGill 5–1 Muhammad Sajjad

 Passakorn Suwannawat 1–5 Muhammad Sajjad

 Anthony McGill 5–4 Ryan Day

Groupe C 

 Kyren Wilson 3–5 Thepchaiya Un-Nooh

 Kristján Helgason 5–1 Ricky Walden

 Thepchaiya Un-Nooh 2–5 Ricky Walden

 Kyren Wilson 5–3 Kristján Helgason

 Kyren Wilson 5–3 Ricky Walden

 Thepchaiya Un-Nooh 5–2 Kristján Helgason

Groupe D 

 Atthasit Mahitthi 1–5 Michael Holt

 Liang Wenbo 3–5 Mark Davis

 Liang Wenbo 5–1 Atthasit Mahitthi

 Mark Davis 2–5 Michael Holt

 Liang Wenbo 5–0 Michael Holt

 Atthasit Mahitthi 5–3 Mark Davis

Groupe E 

 Akani Songsermsawad 1–5 Stephen Maguire

 Stuart Bingham 5–2 Kamal Chawla

 Kamal Chawla 4–5 Stephen Maguire

 Stuart Bingham 1–5 Akani Songsermsawad

 Stuart Bingham 5–1 Stephen Maguire

 Akani Songsermsawad 5–2 Kamal Chawla

Groupe F 

 James Wattana 4–5 Mark King

 Mark Williams 5–1 Soheil Vahedi

 Soheil Vahedi 3–5 Mark King

 Mark Williams 5–3 James Wattana

 Mark Williams 5–3 Mark King

 James Wattana 5–0 Soheil Vahedi

Groupe G 

 Graeme Dott 5–1 David Gilbert

 Martin Gould 5–1 Andy Lee

 Martin Gould 4–5 David Gilbert

 Graeme Dott 5–0 Andy Lee

 Andy Lee 3–5 David Gilbert

 Martin Gould 1–5 Graeme Dott

Groupe H 

 Ben Woollaston 2–5 Michael White

 Marco Fu 5–2 Darren Morgan

 Marco Fu 5–2 Michael White

 Ben Woollaston 5–3 Darren Morgan

 Marco Fu 3–5 Ben Woollaston

 Darren Morgan 5–3 Michael White

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Break maximum 
Le break maximum est de 75 points.
  Thepchaiya Un-Nooh
  Stuart Bingham

Notes et références 

Championnat du monde de snooker à six billes rouges
Snooker en Thaïlande
Snooker en 2017